La Copa de Europa 1984-85 es la 15ª edición del primer torneo continental de balonmano masculino por orden de importancia.

Toda la competición se disputó con la fórmula de eliminación directa, con encuentros de ida y vuelta.

Ronda de clasificación 

|}

Segunda fase 

{| cellspacing=0 width=100%
|-
|align=center|
|-
|align=center|CampeónRK Metaloplastika Šabac título

Balonmano en 1984
Balonmano en 1985
Liga de Campeones de la EHF